Myōkō (Niigata), uma cidade na prefeitura de Niigata, Japão
 Monte Myōkō, um vulcão localizado na prefeitura de Niigata, Japão
 Myōkō (cruzador), um cruzador pesado operado pela Marinha Imperial Japonesa entre 1929 e 1945
 Myōkō (DDG-175), um contratorpedeiro operado pela Força Marítima de Autodefesa do Japão desde 1996